Walentina Wiktorowna Nowikowa (ros. Валентина Викторовна Новикова, ur. 5 stycznia 1984) – rosyjska biegaczka narciarska, czterokrotna medalistka mistrzostw świata juniorów, srebrna medalista mistrzostw świata młodzieżowców.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Walentina Nowikowa pojawiła się 29 grudnia 2002 roku w zawodach FIS Race w Krasnogorsku, gdzie zajęła 16. miejsce w biegu na 10 km techniką klasyczną. W 2003 roku wystąpiła na mistrzostwach świata juniorów w Sollefteå, gdzie wraz z koleżankami zdobyła złoty medal w sztafecie. Największe sukcesy osiągnęła jednak podczas mistrzostw świata juniorów w Stryn, gdzie zdobyła trzy medale: złoty w sztafecie oraz brązowe w sprincie i biegu na 5 km stylem dowolnym.

W Pucharze Świata zadebiutowała 18 lutego 2004 roku w Sztokholmie, zajmując 51. miejsce w sprincie stylem klasycznym. Pierwsze punkty wywalczyła niedługo później, 24 lutego w Trondheim, gdzie była 29. miejsce w sprincie techniką dowolną. W klasyfikacji generalnej sezonu 2003/2004 zajęła ostatecznie 99. miejsce. W 2006 roku wystartowała na mistrzostwach świata młodzieżowców w Kranju zdobywając srebrny medal w sprincie stylem dowolnym. Jak dotąd najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnęła w sezonie 2009/2010, który ukończyła na 34. pozycji.

Pierwszą seniorską imprezą w jej karierze były mistrzostwa świata w Oslo w 2011 roku. Wspólnie z koleżankami z reprezentacji zajęła tam szóste miejsce w sztafecie. W swoim najlepszym indywidualnym starcie, biegu na 30 km techniką dowolną była siedemnasta.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2003/2004: 99.
 sezon 2005/2006: 102.
 sezon 2008/2009: 93.
 sezon 2009/2010: 34.
 sezon 2010/2011: 52.
 sezon 2011/2012: 53.

Miejsca na podium 
Nowikowa nigdy nie stanęła na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS-u

Przypisy 

Rosyjscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1984
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2009